osoby
 Artur Egger (1811-1877) – rosyjski generał
 Georg Egger (ur. 1995) – niemiecki kolarz górski
 Michaela Egger (ur. 1984) – austriacka lekkoatletka
 Reinhard Egger (ur. 1989) – austriacki saneczkarz
 Sabine Egger (ur. 1977) – austriacka narciarka
 Willi Egger (1932-2008) – austriacki skoczek narciarski

zobacz też
 Egger (wyspa) – bezludna wyspa przybrzeżna u południowych wybrzeży Grenlandii